Город Сергач — муниципальное образование (городское поселение) в Сергачском районе Нижегородской области. Административный центр — город Сергач.

История 
Городское поселение город Сергач образовано законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения», установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Городские поселения Нижегородской области
Муниципальные образования Сергачского района